Daniel Martínez puede hacer referencia a:

 Daniel Martínez (1555-1636), pintor español;
 Daniel Martínez (1957), político uruguayo;
 Daniel Martínez (1971), político español;
 Daniel Martínez (1982), presentador de televisión español;
 Daniel Martínez, yudoca venezolano;
 Daniel Martínez (1996), ciclista colombiano;
 Daniel Martínez (1997), jugador de baloncesto español;